El término fascículo, en general, un haz o manojo, hace referencia a varios artículos:

Anatomía
 cualquier haz de fibras musculares o nerviosas,:

específicamente:
cada una de las divisiones del plexo braquial;
 el fascículo atrioventricular, un fino cordón de naturaleza muscular que forma parte del sistema de conducción del corazón;

Botánica
el fascículo foliar, un conjunto de hojas o de flores dispuestas en grupo desde una vaina;

Literatura
un fascículo, cada una de las divisiones de una obra literaria que se vende por entregas, especialmente de una obra coleccionable;

Arquitectura
cada uno de los componentes de un haz de fascículos o baquetones, en los pilares góticos.